Horwath ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Horwath (* 1964), österreichischer Filmkritiker
 Andrea Horwath (* 1962), kanadische Politikerin
 Florian Horwath (* 1972), österreichischer Musiker
 Luise Horwath (* 1952), deutsche Malerin und Restauratorin
 Witold Horwath (* 1957), polnischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Horvat
 Horvath